Helbing ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Helbing (1837–1914), deutscher evangelischer Theologe und Prälat
 Artur Helbing (1913–?), deutscher Stanzmeister und Volkskammerabgeordneter 
 Carl Helbing (1802–1874), deutscher (badischer) Unternehmer und Politiker
 Dirk Helbing (* 1965), deutscher Professor für Soziologie
 Gustav Helbing (1875–1953), Schweizer Buchhändler und Verleger
 Heinz Helbing (1907–1987), Schweizer Buchhändler und Verleger
 Hugo Helbing (1863–1938), deutscher Auktionator und Kunsthändler
 Iris Helbing (geb. Fischer; * 1976), deutsche Historikerin
 Karl Helbing (Architekt) (1877–1964), deutscher Architekt
 Karl Helbing (Lithograf) (1906–2008), deutscher Lithograf
 Karl-Heinz Helbing (* 1957), deutscher Ringer
 Monika Helbing (* 1953), deutsche Terroristin
 Reinhard Helbing SDB (1933–2013), deutscher Salesianer Don Boscos und als solcher von 1984 bis 1990 Provinzial der deutschen Provinz
 Ulrich Helbling (vor 1400–1426), österreichischer Architekt, Steinmetz und Dombaumeister 

Siehe auch:
 Helbing Kümmel
 Helbig
 Helbling